Wałoki – część miasta Chojniki na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie chojnickim
 Wałoki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie borysowskim, w sielsowiecie Msciż
 Wałoki – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Paszkawa
 Wałoki – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Wałoki, w rejonie mohylewskim, w obwodzie mohylewskim, na Białorusi